

Geografia
 Ceylon – nome ufficiale fino al 1972 dell'isola e della nazione attualmente note come Sri Lanka
 Ceylon britannica – colonia della corona britannica comprendente l'isola omonima (1815-1948)
 Dominion di Ceylon – stato membro del Commonwealth comprendente l'isola omonima (1948-1972)
 Ceylon – comune dello stato americano del Minnesota

Altro
 Ceylon – linguaggio di programmazione